

Cinema 
 Evangeline – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Kalem Company
 Evangeline – film del 1911 diretto da Hobart Bosworth
 Evangeline – film del 1914 diretto da William Cavanaugh e Edward P. Sullivan
 Evangeline – film del 1919 diretto da Raoul Walsh
 Evangelina (Evangeline) – film del 1929 diretto da Edwin Carewe
 Evangeline – film del 2013 diretto da Karen Lam

Fumetto 
 Evangeline – fumetto di Chuck Dixon e Judith Hunt

Geografia 
 Evangeline – township della Contea di Charlevoix, Michigan (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Evangeline o Un racconto dell'Acadia – poema di Henry Wadsworth Longfellow del 1847

Musica 
 Evangeline – album di Emmylou Harris del 1981
 Evangeline – singolo dei Cocteau Twins del 1993
 Evangeline – singolo dei The Mission del 2001

Onomastica
 Evangeline – variante del nome proprio Evangelina

Pagine correlate 
Evangelina